Nachsatz steht für
 Postskriptum im Schriftverkehr
 musikalischer Nachsatz, siehe Periode (Musik) bzw. Satz (Musikstück)

Siehe auch:
 Apodosis, der Hintersatz innerhalb eines Konditional- oder Konzessivsatzgefüges
 Vorsatz (Buchherstellung), die vor- und nachgesetzten Blätter eines Buches